Etsdorf ist der Name folgender Orte:
 Etsdorf (Freudenberg), Ortsteil der Gemeinde Freudenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern, Deutschland
 Etsdorf am Kamp, Katastralgemeinde der Gemeinde Grafenegg, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich, Österreich

Siehe auch:
 Edtsdorf
 Etzdorf
 Etzdorff
 Ezdorf